Пенрин:
 Пенрин — (англ. Penrhyn) — атолл в Тихом океане, самый северный в составе островов Кука, в 1365 км к северо-северо-востоку от Раротонги
 Пенрин — один из 24 избирательных округов Островов Кука (включает в себя остров Пенрин)
 Пенрин — замок в Уэльсе